Il doppio del torneo di tennis Riviera di Rimini Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David Škoch e Martin Štěpánek che hanno battuto in finale Christopher Kas e Philipp Petzschner 6-3, 61-7, 6-1.

Teste di serie 

 David Škoch /  Martin Štěpánek (Campioni)
 Juan Pablo Brzezicki /  Cristian Villagrán (quarti di finale)

 Juan Pablo Guzmán /  Manuel Jorquera (semifinali)
 Christopher Kas /  Philipp Petzschner (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Riviera di Rimini Challenger 2005